Le Retour de Sherlock Holmes  (The Return of  Sherlock Holmes) est un recueil de nouvelles policières écrit par sir Arthur Conan Doyle ;
 Le Retour de Sherlock Holmes est un film de Basil Dean, sorti en 1929 ;
 Le Retour de Sherlock Holmes est une série télévisée britannique diffusée à partir de 1986.
 Le Retour de Sherlock Holmes est un téléfilm américain de Kevin Connor (1987).